Tonawanda, ville située dans le comté d'Érié, dans l'État de New York ;
 Tonawanda, census-designated place du comté d'Érié, dans l'État de New York ;
 Tonawanda, town situé dans le comté d'Érié, dans l'État de New York ;
 North Tonawanda, ville située dans le comté de Niagara, dans l'État de New York

Homonymie de localités aux États-Unis